AIFB steht als Abkürzung für:
 All India Forward Bloc, politische Partei in Indien
 Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren, Einrichtung des Karlsruher Instituts für Technologie

Abkürzung